Александр Васильевич Обухов:
 Обухов, Александр Васильевич (1812—1861) — российский военный деятель, капитан; кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1 января 1847 г.)
 Обухов, Александр Васильевич (1911—1959) — Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 2, 3 созыва.